Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2003 () прошёл в городе Виннипег (провинция Манитоба, Канада) с 5 по 13 апреля 2003 года. Турнир прошёл в 25-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 8-й раз. В Виннипеге турнир прошёл во 2-й раз (впервые женский чемпионат мира прошёл там в 1991 году). Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2002 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная США, победив в финале сборную Канады со счётом 5:3. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии со счётом 7:5.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2003

2003
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
2003 год в кёрлинге
Апрель 2003 года
Чемпионаты мира в Канаде